Plusieurs franchises de hockey sur glace de Victoria en Colombie-Britannique ont porté le nom de Cougars de Victoria:
 Cougars de Victoria (PCHA), une ancienne équipe professionnelle de l'Association de hockey de la Côte du Pacifique puis de la Western Canada Hockey League au début du .
Cougars de Victoria (WHL), une équipe de la Pacific Coast Hockey League puis de la Western Hockey League de 1949 à 1961.
Cougars de Victoria (LHOu), une équipe junior de la Ligue de hockey de l'Ouest de 1971 à 1994

Club de hockey sur glace à Victoria (Colombie-Britannique)